Agnostrup är ett släkte av mångfotingar. Agnostrup ingår i familjen storhuvudjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storhuvudjordkrypare
Agnostrup